Киркоров (Кіркоров; , ) — болгарське прізвище вірменського походження.

Відомі носії:
 Бедрос Филипов Киркоров — болгарський та російський співак вірменського походження;
 Киркор Михайлов Киркоров — болгарський боксер вірменського походження;
 Філіп Бедросович Киркоров — російський співак, син Бедроса Киркорова.